Municipio de Unity puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Unity (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Unity (condado de Piatt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.
 Municipio de Unity (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Unity (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.